

Toponyme
Le lac Givens est un lac de Californie.

Patronyme
 Don Givens (1949-), footballeur irlandais.
 Edward Givens (1930-1967), aspirant-astronaute américain.
 Jack Givens (1956-), joueur américain de basket-ball.
 Jerry Givens (1952-2020), bourreau de Virginie, puis militant pour l'abolition de la peine de mort.
 Robin Givens (1964-), actrice américaine.
 Samme Givens (1989-), joueur américain de basket-ball.

Homonymie
Homonymie de patronyme